Jean-Baptiste de Taxis peut désigner :
 Jean Baptiste de Taxis (1470-1541)
 Jean-Baptiste II de Taxis (1530-1610)